Rutsweiler ist der Name zweier Gemeinden im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz:

 Rutsweiler am Glan (Verbandsgemeinde Altenglan)
 Rutsweiler an der Lauter (Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein)